La ligne 387 est une ancienne ligne du tramway vicinal de Gand de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Hamme à Wetteren.

Histoire 
 : électrification de la section Gand - Heusden Station

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Orientale